Antoni Barciak – polski historyk
 Barciak mniejszy → Łaźbiec
 Barciak większy – owad z rzędu motyli